N24 peut faire référence à :
 HMS Thistle (N24), un sous-marin de la Royal Navy ;
 Ligne de bus Noctilien N24 de la RATP ;
 N24, une chaîne de télévision privée allemande ;
 , diverses routes dans le monde.

Voir aussi 
 Sigles d'une lettre suivie de deux chiffres